Kodrąb (gemeente)
 Kodrąb (Łódź)